Castell signifie « château » en catalan. Le terme peut également désigner :
 Castells, constructions humaines catalanes.

Patronyme 

 Patricia Castell (1926-2013), actrice argentine ;
 Mariella von Faber-Castell (1969-), actrice allemande ;

Toponyme 

 Castell, commune allemande de Bavière.

Titres 

 Castell, roman de Pierre Rouanet.
Patronyme germanique